Személyek
 Barabás Miklós (1810–1898) festőművész
 Barabás Miklós (1902–1988) költő, író, unitárius lelkész
 Barabás Miklós (1922–2010) újságíró
egyéb
 Barabás Miklós Céh 1929 és 1944 között működő romániai magyar képzőművészeti egyesület